De 1000 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2016/2017 ging van start op 12 november 2016 in Harbin en eindigde in Stavanger op 11 maart 2017. De Nederlander Kjeld Nuis was de titelverdediger en won vijf van de zeven wedstrijden en daarmee voor de derde maal het eindklassement.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Harbin

Nagano

Astana

Heerenveen

Berlijn (1)

Berlijn (2)

Stavanger

Mannen 1000 meter
2016/2017